Soimonow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Iwanowitsch Soimonow (1692–1780), russischer Entdecker und Hydrograph
 Michail Fjodorowitsch Soimonow (1730–1804), russischer Staatsbeamter und Präsident des Bergkollegiums
 Pjotr Alexandrowitsch Soimonow (1737?–1800), russischer Staatsmann
 Wladimir Jurjewitsch Soimonow (1772–1825), russischer Bergbauingenieur